Players Championship ist der Name

 eines Golfturniers, siehe The Players Championship
 eines Snookerturniers, siehe Players Championship (Snooker)
 einer Serie von Qualifikationsturnieren im Dartsport, siehe Players Championships